Diga di Asahi – diga della prefettura di Fukushima, in Giappone
Diga di Asahi – diga della prefettura di Gifu, in Giappone